Сімодзі — острів в архіпелазі Міяко, Японія
 Сімодзі — острів в архіпелазі Яеяма, Японія